Le terme de ferraillage s'applique :
 à la démolition navale,
 à la démolition ferroviaire,
 au béton armé